

Persone 
 Paulo (Paulo Eduardo Ferreira Godinho, n. 2002) – calciatore brasiliano
 Bruno Paulo – calciatore brasiliano
 Gílson Paulo – allenatore di calcio brasiliano
 Leonel Paulo – cestista angolano
 Paulo Jr. – bassista brasiliano

Altro 
 Paulo – variante del nome proprio di persona Paolo
 Paulo – variante del nome della moneta pontificia paolo
 Paulo – personaggio della serie televisiva Lost

Pagine correlate 
 João Paulo (disambigua)
 São Paulo (disambigua)
 Paul
 Paula
 Pauli